Le Vésuve, tableau de Jean-Baptiste Camille Corot réalisé en 1828 ;
 Le Vésuve, tableau d’Albert Marquet réalisé en 1909 ;
 Le Vésuve (Vesuvius), dix-neuvième épisode de la saison 9 de How I Met Your Mother diffusé en 2014.

Voir aussi 
 Vésuve